Трубицы — деревня в Куньинском районе Псковской области России. Входит в состав Куньинской волости.

География 
Расположена в 18 км к северу от райцентра, пгт Кунья, и в 2 км к северу от бывшего волостного центра, деервни Шейкино.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 57 жителей.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Назимовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Куньинского района